İsgəndərli – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian
 İsgəndərli – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 İsgəndərli – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian